

Богдановське сільське поселення — сільське поселення, Старошайговський район, Мордовія
 Богдановське сільське поселення — сільське поселення, Краснокаменський район, Забайкальський край